Paracanace är ett släkte av tvåvingar. Paracanace ingår i familjen Canacidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tvåvingar
Paracanace